

Kända romerska namnbärare 
Curtius är ett romerskt släktnamn.

 Marcus Curtius
 Quintus Curtius Rufus

Kända tyska namnbärare 
Curtius är även ett tyskt efternamn, som uppstod på 1500-talet genom latinisering av Korte, Kurtt med flera namnformer. 

 Ernst Curtius (1814–1896), historiker och arkeolog
 Ernst Robert Curtius (1886–1956), romanist
 Georg Curtius (1820–1885), filolog
 Julius Curtius (1877–1948), politiker
 Karl Friedrich Curtius (1764–1829), jurist
 Ludwig Curtius (1874–1954), arkeolog
 Michael Conrad Curtius (1724–1802), filolog, historiker och jurist
 Theodor Curtius (1857–1928), kemist

Se även 
 Lacus Curtius

Efternamn
Romerska namn